Bartow bezeichnet:

 eine Gemeinde in Vorpommern, siehe Bartow (Vorpommern)
 einen County in den Vereinigten Staaten, siehe Bartow County

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bartow (Florida)
 Bartow (Bartow County, Georgia)
 Bartow (Jefferson County, Georgia)
 Bartow (West Virginia)

Bartow oder Bartov ist der Familienname folgender Personen:
 Arkadi Anatoljewitsch Bartow (1940–2010), russischer Schriftsteller
 Chanoch Bartow (1926–2016), israelischer Schriftsteller und Journalist
 Francis Stebbins Bartow (1816–1861), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Politiker und Offizier in der Konföderiertenarmee
 Omer Bartov (* 1954), Professor für europäische Geschichte und deutsche Studien an der Brown University in Providence, Rhode Island, Vereinigte Staaten

Sonstiges:
 Bartow County Quarry, Mine im Bartow County, Georgia

im NRHP gelistete Objekte:
 Bartow County Courthouse, in Cartersville, Georgia, ID-Nr. 80000971
 Bartow Downtown Commercial District, in Bartow, Florida, ID-Nr. 93000393
 Bartow Historic District, in Bartow, Georgia, ID-Nr. 08001320
 Bartow-Pell Mansion and Carriage House, in New York, New York, ID-Nr. 74001220

Siehe auch
 Barto